Mauro De Vecchis – allenatore di calcio italiano
 Tommaso De Vecchis – ginnasta italiano
 William De Vecchis – politico italiano